Плато́нов () — російське прізвище.

Відомі носії:
 Платонов Анатолій Георгійович — народний художник України.
 Платонов Андрій Платонович (1899—1951) — видатний російський радянський письменник-прозаїк.
 Платонов Володимир Миколайович (1941) — український педагог, доктор педагогічних наук, професор, академік Української академії наук.
 Платонов Володимир Олександрович — старший майстер АТ «Металургійний комбінат „Азовсталь“», заслужений працівник промисловості України.
 Платонов Володимир Петрович (1939) — білоруський математик, президент АН Білоруської РСР (1987—1992).
 Платонов Богдан Миколайович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився у ході російського вторгнення в Україну у 2022 році.
 Платонов Денис Олександрович (1981) — російський хокеїст.
 Платонов Ігор (1934—1994) — український шаховий гросмейстер.
 Платонов Микола Сергійович — український колекціонер, співвласник (разом із Сергієм Тарутою) величезної колекції старовини «Платар».
 Платонов Микола Платонович — український радянський оперний співак (тенор).
 Платонов Олег Анатолійович (1950) — російський вчений, історик, письменник, публіцист і громадський діяч.
 Платонов Олександр Іванович (псевдонім — Адашев) (1871—1934) — актор і театральний педагог, викладач Одеської театральної студії (згодом Одеський український театральний інститут імені Марка Кропивницького), викладач в театральній школі Київського театру ім. Лесі Українки.
 Платонов Олексій Миколайович (1937) — український мінералог, доктор геолого-мінералогічних наук.
 Платонов Сергій Вікторович (1980—2018) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Платонов Сергій Захарович (1916—1986) — ерзя—мордовський поет, прозаїк, журналіст.
 Платонов Сергій Миколайович (1946—2005) — український колекціонер трипільської культури, у 1991 році заснував (разом із Сергієм Тарутою) нинішній Музей національного культурного надбання «Платар».
 Платонов Сергій Сергійович (1989—2014) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Платонов Сергій Федорович (1860—1933)  — російський історик.
 Платонов Харитон Платонович (1842—1907) — живописець російського походження, працював в Україні.

Див. також 
Російські прізвища